El Plumerillo puede referirse a:

 El Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, aeropuerto ubicado en el distrito El Plumerillo.
 El Plumerillo, localidad del Departamento Las Heras, Provincia de Mendoza, (Argentina).